

Населені пункти та їхні частини

 Циґани — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Циґани — село в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Циґани — село в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Циґани — село в гміні Ґардея Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Циґани — частина села Стришава в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Циґани — частина села Жджари в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Циґани — частина села Монтови-Мале в гміні Мілорадз Мальборського повіту Поморського воєводства
 Циґани — частина села Слотвіна в гміні Ліпова Живецького повіту Сілезького воєводства
 Циґани — колонія в гміні Волчин Ключборського повіту Опольського воєводства

Див. також 
 Цигани (значення)

Примітки